SS7 oder SS 7 steht für:
 Signalling System 7, eine Protokollfamilie in der Telekommunikation 
 Strada Statale 7 Via Appia, eine italienische Staatsstraße
 CR-Baureihe SS7, CR-Baureihe SS7B, CR-Baureihe SS7C, CR-Baureihe SS7D, CR-Baureihe SS7E, Elektro-Lokomotive-Baureihen von China Railways

SS-7 steht für:
 USS Porpoise (SS-7), US-amerikanisches Unterseeboot
 SS-7 Saddler, die erste massengefertigte Interkontinentalrakete der UdSSR

SS7